Колонија Љано Гранде има више значења:

 Колонија Љано Гранде, Ел Салитре (Метепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Љано Гранде, Нуево Ехидо (Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Љано Гранде (Сиудад Истепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику